

Віняшур-Бія — починок, Селтинський район, Удмуртія
 Віняшур-Бія — присілок, Селтинський район, Удмуртія